David Janovics Cserkaszkij,  (Spola, 1931. augusztus 23. – Kijev, 2018. október 30.) ukrán animátor, rajzfilmrendező.

Filmjei 
 Тайна чёрного короля (1965, rövidfilm)
 Колумб причаливает к берегу (1967)
 Мистерия-буфф (1969)
 Короткие истории (1970, rövidfilm)
 Волшебник Ох (1971, rövidfilm)
 Вокруг света поневоле (1972)
 Прощайте, фараоны! (1974)
 Какого рожна хочется? (1975, rövidfilm)
 Vrungel kapitány kalandjai (Приключения капитана Врунгеля) (1976–1979, tv-sorozat, 13 epizód)
 Крылья (1983, rövidfilm)
 Доктор Айболит (1984, tv-sorozat, forgatókönyvíró is, hét epizód)
 Остров сокровищ (1986–1988, tv-sorozat, forgatókönyvíró is)
 Безумные макароны или Ошибка профессора Бугенсберга (1992, forgatókönyvíró is)
 Возвращение на остров сокровищ (1995)

Jegyzetek

 

 

1931-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Ukrán filmrendezők
Animátorok
Kijeviek